Cully puede referirse a:

 Cully, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Cully, comuna suiza del cantón de Vaud.

Autores de nombres botánicos 
 Anne C. Cully fl. 1991